Damien Grégorini, né à Nice le 2 mars 1979, est un footballeur français. Il évolue jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle au poste de gardien de but à l'AS Nancy-Lorraine.

Biographie 
Formé à Nice, il rejoint l'Olympique de Marseille en 2000 en tant que doublure de Stéphane Trévisan. Il dispute 9 matchs en D1 lors de sa première saison puis un seul en 2001-2002. Il retourne alors à Nice, promu en L1. Il y est titulaire indiscutable jusqu'en 2006 restant même invaincu pendant 988 minutes du 24 août 2002 au 8 février 2003. 

Barré par l'éclosion du jeune Hugo Lloris, il s'engage en janvier 2007 avec l'AS Nancy-Lorraine. Il dispute 16 matchs de championnats et deux matchs de Coupe UEFA où il assure l'intérim pendant la blessure de Gennaro Bracigliano, le gardien titulaire, et à la suite du départ de Olivier Sorin à l'AJ Auxerre. À partir d'octobre 2010, il devient le gardien titulaire de l'AS Nancy-Lorraine, en remplacement de Bracigliano, durablement blessé.

Il a par ailleurs été nommé trois fois au Ballon de plomb par les Cahiers du football en 2006, 2007 et 2010.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Gardien de but de l'OGC Nice
Gardien de but de l'Olympique de Marseille
Gardien de but de l'AS Nancy-Lorraine
Naissance en mars 1979
Naissance à Nice